Plaats in Indonesië
 Sumber Mulia (Pelepat Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Sumber Mulia (Buay Pematang Ribu Ranau Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra